Михаи́л Васи́льевич Авде́ев ( , Оренбург — , Санкт-Петербург) — русский беллетрист и критик.

Биография 
Происходит из старинного и состоятельного казацкого рода. Первоначальное образование получил дома под руководством Томаша Зана, сосланного по делу филоматов. Учился в Уфимской гимназии и в Петербургском институте инженеров путей сообщения, который окончил в 1842 г. в чине поручика. Вышел в отставку в 1852 г. в чине капитана.

В 1860 г. был членом Оренбургского присутствия по крестьянским делам. В середине 1862 г. арестован в связи с перехваченными письмами о предполагавшемся побеге революционера М. Л. Михайлова. Находился в Алексеевском равелине Петропавловской крепости с 22.07.1862 по 1.08.1862 г., затем отправлен в III отделение, после чего приговорён к высылке под надзор в Пензу. В мае 1863 г. получил разрешение переехать на жительство в своё имение в Оренбургской губернии, в 1865 г. — за границу. Освобождён от полицейского надзора в 1867 г.

Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.

Творчество 
Авдеев — современник и соратник Тургенева, пользовавшийся значительной известностью. Дебютировал в печати в 1838 году рассказом «Стальное кольцо».

Повести и романы Авдеева печатались в журнале «Современник». Особенный интерес вызвали его роман «Тамарин» (1852), с его новым типом делового человека, идущего на смену блестящим, но никчёмным Печориным, и «Подводный камень» (1860), трактующий вопросы свободной любви. Место действия романов Авдеева — дворянские гнезда с бесконечными спорами героев, воспитанных в тихом уюте помещичьей жизни и в университетских кружках. Авдеев показывает в своих романах образ делового человека. Интересны его идеи эмансипации женщин.

Следует отметить также роман «Меж двух огней» (1868; отдельное издание 1869) и составленную из его статей книгу «Наше общество в героях и героинях литературы за 50 лет (1820—1870)» (1874, 1907).

Сочинения 
 Собрание сочинений. 2 тт. изд. Ф. Т. Стелловского. — СПб. 1868—1870.

Примечания

Литература 
 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь. т. I. — СПб. 1889.
 
 Никитин Н. (П. Ткачёв). Подрастающие силы. «Дело». 1869. № 9—10.
 Никитин Н. (П. Ткачёв). Идеалист мещанства. «Дело». 1877. № 1.
 Никитин Н. (П. Ткачёв). Михайловский Н. Сочинения. т. II. — СПб. 1899.
 

 

Русские писатели XIX века
Выпускники Уфимской гимназии
Похороненные на Литераторских мостках
Революционеры России
Заключённые Петропавловской крепости
Революционеры Российской империи
Репрессированные в Российской империи
Выпускники института Корпуса инженеров путей сообщения